Моисей Зильберфарб ( — Мо́йше Зи́льберфарб; 1876, Ровно — 1934, Варшава) — украинско-еврейский политический и государственный деятель, писатель.

Биография 
Родился в 1876 году в Ровно. В 1906 основатель группы Возрождение и Социалистической еврейской рабочей партии. С марта 1917 член Украинской Центральной Рады от Объединённой еврейской социалистической рабочей партии, член Малой Рады. 27 июля 1917 вошел в состав Генерального Секретариата УЦР-УНР как товарищ генерального секретаря межнациональных дел Сергея Ефремова от евреев. 7 ноября 1917 — избран в состав Краевого Комитета по охране революции на Украине. В январе 1918 назначен министром еврейских дел УНР. С 1918 по 1920 возглавлял Еврейский народный университет и Общество содействия развитию еврейской культуры (Култур-лиге или «Культур-Лига») в Киеве. В 1921 переехал в Варшаву, где продолжал активно участвовать в еврейской жизни, стал председателем ОРТа. В 1934 умер в Варшаве.

Произведения 
 «Еврейское министерство и еврейская национальная автономия в Украине» (1919).
 Собрание сочинений Зильберфарба опубликовано посмертно (1-2 тт., 1935-37).

Ссылки 
 Российская еврейская энциклопедия: Мойше Зильберфарб
 

История евреев Украины
Писатели на идише
Социалисты
Члены Украинской центральной рады
Министры УНР
Члены Культур-Лиги